Maria Antonietta Sycylijska (1784-1806)
 Maria Antonietta Sycylijska (1814-1898)
 Maria Antonietta Sycylijska (1851-1918)

Zobacz też